Brookline ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Brookline (Massachusetts)
 Brookline (Missouri)
 Brookline (New Hampshire)
 Brookline (Pennsylvania)
 Brookline (Vermont)
 Brookline Village (Massachusetts)

im NRHP gelistete Objekte:
 Brookline Town Green Historic District, in Brookline, Massachusetts, ID-Nr. 80000650
 Brookline Village Commercial District, in Brookline, Massachusetts, ID-Nr. 79000364

Siehe auch:
 Brooklyn (Begriffsklärung)